Аю́тия:
 Аютия — исторический город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Аютия — средневековое государство на территории Таиланда.
 Аютия () — род цикад.

См. также 
 Аюттхая (значения)